Güney ist ein türkischer überwiegend männlicher Vorname sowie Familienname mit der Bedeutung Der Süden.

Namensträger

Vorname 

 Güney Dal (* 1944), türkischsprachiger Autor in Deutschland

Familienname 
 Ahmet Gökhan Güney (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Alican Güney (* 1989), türkischer Basketballspieler
 Arif Güney (* 1953), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Gökay Güney (* 1999), türkischer Fußballspieler
 İsmet Güney (1932–2009), zyperntürkischer Maler und Lehrer
 Mehmet Güney (* 1936), türkischer Jurist und Diplomat
 Niyazi Güney (* 1974), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Onur Güney (* 1982), türkischer Fußballspieler
 Ümit Güney (1954–2022), türkisch-deutscher Lektor, Herausgeber und literarischer Übersetzer
 Yılmaz Güney (1937–1984), türkischer Schauspieler und Regisseur

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname